Europamästerskapet i basket för små länder 2010, officiellt FIBA EuroBasket 2010 Division C, var den tolfte upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls på Malta och vanns av Danmark före Andorra och Malta.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

2010
Internationella sportevenemang på Malta
2010 i Malta
Basket på Malta
Sportåret 2010